Porojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Porojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Porojärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,41 ha)

Finland
Porojärvi (sjö i Finland, Lappland)
Porojärvi (sjö i Finland, Kajanaland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn